Чемпионат Европы по гребле 1894 года проходил на реке Сона во французском городе Макон 16 сентября. Соревнования проводились только среди мужчин, принимало участие четыре класса лодок (M1x, M2 +, M4 +, M8 +). Это был второй чемпионат Европы по академической гребле, на нём впервые был включен класс парных лодок.

На конгрессе FISA, состоявшемся 15 сентября, были представлены пять федераций.

Медальный зачет

Примечания 

Спорт в Европе в 1894 году
Сентябрь 1894 года
Международные соревнования по академической гребле во Франции
Чемпионаты Европы в 1894 году